Trasserra (municipi), municipi a la comarca dels Aspres del Rosselló 
 Trasserra (Guixers), masia a la regió dels Llengots de la Serra dels Bastets 
 Trasserra (Olvan), masia del municipi d'Olvan (Berguedà) 
 Baronia de Trasserra, baronia del Comtat de Rosselló, relacionada amb el poble de Trasserra
 Cal Trasserra, masia del municipi de Puig-reig (Berguedà)
 Vila fortificada de Trasserra, vila murada, fortificada, medieval d'estil romànic del poble de Trasserra, a la comarca del Rosselló